Lago Island puede referirse a :

Lago Island, lago de la provincia de Manitoba, Canadá.

Lago Island, lago del estado de Nevada, Estados Unidos.